Коломя́ги:

 Коломяги — исторический район Санкт-Петербурга;
 Коломяги — муниципальный округ в составе Приморского района Санкт-Петербурга;
 «Коломяги» — санкт-петербургский футбольный клуб.
 Кубок КФС — «Коломяги» — футбольный турнир, проходивший с 1917 по 1922 год.

См. также 
 Коломяжский проспект
 Коломяжский путепровод
Комарово (Санкт-Петербург) (ранее финское Ке́лломяки)